Kristina Beroš (1999) – taekwondoka croata
 Mateo Martinić Beroš (1931) – storico, politico e avvocato cileno
 Vili Beroš (1964) – politico e neurochirurgo croato